Schoppershof (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Schoppershof (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg